Wendling ist der Name folgender Orte:

 Wendling, Gemeinde in Oberösterreich
 Wendling (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Wendling (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Wendling (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Wendling (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wendling (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wendling (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft der Gemeinde Kirchberg bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wendling (Gemeinde Seekirchen), Ort bei Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Wendling (Gemeinde Bockfließ), abgekommener Ort bei Bockfließ, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Wendling (Norfolk), Ort und Gemeinde in Breckland, Norfolk, England

Wendling ist der Familienname folgender Personen:
 Amy E. Wendling, US-amerikanische Professorin der Philosophie
 Anton Wendling (1891–1965), deutscher Maler
 Copé Wendling (1890–1966), deutscher Fußballspieler
 Dieter Wendling (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Dorothea Wendling (1736–1811), deutsche Sopranistin

 Emil Wendling (1869–1941), deutscher Klassischer Philologe
 Gustav Wendling (1862–1932), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Jean Wendling (* 1934), französischer Fußballspieler
 Johann Baptist Wendling (1723–1797), deutscher Komponist der Mannheimer Schule und Flötist

 Paul Wendling (1863–1933), deutscher Maler und Illustrator
 Pete Wendling (1888–1974), Komponist und Pianist
 René Wendling (* 1920), luxemburgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Wendlingen (Begriffsklärung)